Федери́ко Эрра́сурис (): Эррасурис Саньярту, Федерико (1825—1877) — чилийский юрист и политический деятель. президент Чили (1871—1876).
 Эррасурис Эчауррен, Федерико (1850—1901) — чилийский политический и государственный деятель, президент Чили (1896—1901).